Silvano kan have flere betydninger:

 Silvano (drengenavn) – et drengenavn
 Silvano (opera) – opera af Pietro Mascagni
 Silvano d'Orba – kommune i Piemonte i Italien
 Silvano Pietra – kommune i Lombardiet i Italien